Chersonesos (griech. Χερσόνησος „Halbinsel“; lat. chersonesus), auch Chersones, ist eine Kurzbezeichnung für

Halbinseln in der Türkei:
 der thrakische Chersones (Halbinsel Gallipoli)
 der knidische Chersones (Chersonisos Cnidia)
 der karische Chersones (ggü. Rhodos)

im Bereich der Halbinsel Krim:
 die antike Stadt Chersones auf der Krim (kleiner Chersones) 
 antike Bezeichnungen der Halbinseln Krim und Taman (großer bzw. skythischer oder taurischer Chersones)

Weitere Halbinseln:
 Malaiische Halbinsel (Goldene Halbinsel, Chersonesus Aurea)
 Kimbrische Halbinsel (Chersonesus Cimbrica) 

Orte und Bistümer:
 Chersones (Dorf), Ort in der Ostukraine
 Chersonissos, Ort auf der Insel Kreta
 Titularbistum Chersonesus in Creta
 Titularbistum Chersonesus in Europa
 Titularbistum Chersonesus in Zechia

Von Chersonesos abgeleitete Namen:
 Cherson, ukrainische Stadt
 (2701) Cherson, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Khersones, ukrainisches Segelschulschiff